Тимко () — имя собственное; распространено в виде фамилий.
 Тимко, Иван Иванович (род. 1979) — украинский гребец.
 Тимко, Имре (1920—1988) — епископ Хайдудорога Венгерской католической церкви и апостольский администратор Мишкольца.
 Тимко, Предраг (род. 1949) — югославский гандболист.
  (род. 1965) — чехословацкий и словацкий футболист.